Лангара () — испанская фамилия. Известные носители:

 Лангара, Исидро (1912—1992) — испанский футболист.
 Лангара, Хуан де (1736—1806) — испанский адмирал.